Ruta 22 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 22
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 22 (Bolivien)
 eine Autobahn in Peru, siehe Ruta Nacional PE-22
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 22 (Uruguay)